Een verkeersweg:
N235 (België)
N235 (Nederland), zie Provinciale weg 235
N235 (Zwitserland)